Thomas Tharayil ist der Name folgender Personen:

 Thomas Tharayil (Geistlicher, 1899) (1899–1975), indischer Geistlicher, Bischof von Kottayam
 Thomas Tharayil (Geistlicher, 1972) (* 1972), indischer Geistlicher, Weihbischof von Changanacherry